Jerzy Franciszek Kulczycki – diplomatico e nobile ucraino
 Jerzy Sas Kulczycki – militare e partigiano italiano, Medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Ludwik Kulczycki – sociologo e giornalista polacco
 Stanisław Kulczycki – storico ucraino